ng, nanogram, eenheid voor massa
 NG, de tweeletterige landcode in ISO 3166-1 voor Nigeria
 .ng, het achtervoegsel van domeinnamen in Nigeria
 Kantonese romanisatie van Wú (吴), een Chinese achternaam
 Kantonese romanisatie van Wǔ (伍), een Chinese achternaam
 Minnanyu-romanisatie van Huang, een Chinese achternaam

 Nederduitse Gereformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde Kerk)
 Profiel natuur en gezondheid in het voortgezet onderwijs
 Next Generation, aanduiding bij een auto, indien hetzelfde type een nieuwe uitvoering heeft, maar de typeaanduiding hetzelfde blijft (bijv. Saab 9-5 NG, de tegenhanger is dan Saab 9-5 OG, Old Generation).